Samuel Hirsz Roth (1920–1995) – religijny Żyd mieszkający w Dąbrowie Tarnowskiej
 Samuel Roth (1851–1889) – spiskoniemiecki pedagog, geolog, speleolog i działacz turystyczny